August Kopff född 5 februari 1882 i Heidelberg, död 25 april 1960 i Heidelberg, var en tysk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Kopff och som upptäckare av 68 asteroider.

Han upptäckte även den periodiska kometen 22P/Kopff och den icke-periodiska kometen C/1906 E1.

Månkratern Kopff och asteroiden 1631 Kopff är uppkallade efter honom.

Asteroider upptäckta av August Kopff

Se även 
 Astronomiska upptäckter av A Kopff

Referenser 

Tyska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Personer från Heidelberg
Födda 1882
Avlidna 1960
Män